Willington est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités

Patronyme  

 Aaron Smith Willington (1781-1862), chef d'entreprise et journaliste américain ;

Prénom  
 Willington Ortiz (1952-),  footballeur colombien ;

Toponymie

États-Unis 
 Willington, ville située en Connecticut.

Royaume-Uni 
 Willington, une  paroisse civile de Bedford en Angleterre ;
 Willington, village anglais situé dans le Cheshire ;
 Willington, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Willington, un village du comté de Durham en Angleterre.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis